Cyphoderus är ett släkte av urinsekter. Cyphoderus ingår i familjen myrhoppstjärtar. 

Cyphoderus är enda släktet i familjen myrhoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Myrhoppstjärtar
Cyphoderus